Tűzgyújtó (regény), Stephen King regénye
Tűzgyújtó, Stephen King regényének 1984-es feldolgozása
Tűzgyújtó, Stephen King regényének 2022-es feldolgozása